Die B Grupa 1982/83 war die 34. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 22. August 1982 und endete am 11. Juni 1983.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die A Grupa auf, während noch zwei Teams über die Play-offs aufsteigen konnten. Aus der Gruppe Nord stiegen zwei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten fünf Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Play-offs 

Die beiden Verlierer der Relegation ermittelten in einem Spiel den in der A Grupa frei gewordenen Platz von Zwangsabsteiger Spartak Plewen.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1982 83
Fußballsaison 1982/83